IPSA est un sigle qui peut renvoyer à :
 Indice de Precio Selectivo de Acciones, indice de la bourse de Santiago du Chili
 Institut de psychologie et de sociologie de l'Université catholique de l'Ouest, à Angers
 Institut polytechnique des sciences avancées, une école d'ingénieurs en aéronautique située à Ivry-sur-Seine et Toulouse
 Iraqi Pipeline in Saudi Arabia, un oléoduc
 Infirmières pilotes secouristes de l'air, créées en 1934 qui constituaient la Section Aviation de la Croix-Rouge Française et qui ont été supprimées en 1984.

Patronyme 
Ipša est le nom de famille de
 Kristijan Ipša (né en 1986), footballeur

Articles connexes 
 Veritas ipsa (1537), lettre du pape à un cardinal, condamnant l'esclavage des amérindiens